Il termine traccia denota solitamente un segno, un'orma o una scia, ma possiede diversi altri significati:

Matematica e astronomia 
 Traccia – somma degli elementi sulla diagonale di una matrice.
 Traccia – in geometria descrittiva, intersezione di una retta o un piano con un piano di riferimento.
 Traccia – percorso di una (proto-)stella sul diagramma H-R, come la traccia di Hayashi o la traccia di Henyey.

Altro
 Traccia – zona di Napoli.
 Traccia – in edilizia, scanalatura negli elementi di muratura attraverso cui passano cavi e tubature.
 Traccia – una delle parti in cui è diviso un disco fisso.
 Traccia – una delle suddivisioni di un album discografico, solitamente un brano musicale intero.

Altri progetti